Флаг муниципального образования городское поселение Излу́чинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3709.

Описание флага 
«Флаг городского поселения Излучинск представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба городского поселения Излучинск в синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле вписанная громовая стрела, бьющая из правого нижнего в левый верхний угол щита, сопровождаемая вверху — золотым солярным знаком (наподобие шестерёнчатого колеса о четырёх спицах, с четырежды расторгнутым сообразно углам щита ободом, сопровождаемого между спицами и ободом четырьмя малыми гонтами, положенными наискось сообразно углам щита), внизу — золотой опрокинутой кедровой шишкой».

Символика флага 
В соответствии с Уставом городского поселения Излучинск официальными символами поселения являются герб и флаг.

Наличие герба и флага поселения свидетельствует об исторической преемственности и корнях населённого пункта, высокой гражданственности и патриотизме его населения.

Синий цвет полотнища выбран для обозначения водной стихии, озёр, болот и реки Вах, на берегах которой расположены посёлок городского типа Излучинск и село Большетархово, и олицетворяет их красоту и величие.

Вверху у древка — жёлтое стилизованное изображение хантыйского символа солнца, который олицетворяет энергетику, сельское хозяйство, плодородие, тепло домашнего очага и уверенный шаг в будущее.

Хантыйский символ солнца идеально совпадает с отличительными особенностями посёлка городского типа Излучинск и села Большетархово.

Внизу в вольной части расположена жёлтая стилизованная кедровая шишка — символ долголетия, земли, дающей возможность жить и развиваться молодому поколению.

По восходящей диагонали — белая молния, символизирующая основную деятельность градообразующего предприятия поселения — Нижневартовской ГРЭС, а также силу и мощь городского поселения.

Белый цвет (серебро) — невинность и чистота, символ северного края.

Примечания 

Флаги с изображением молнии
Флаги с изображением кедра
Флаги, содержащие зубчатое колесо